Filip 2. kan hentyde til:
 Filip 2. af Makedonien (382-336 f.Kr.)
 Filip 2. af Seleukideriget (1. århundrede f.Kr.)
 Filip 2. August af Frankrig (1165-1223)
 Filip 5. af Frankrig (ca. 1292/1293-1322), også konge af Navarra som Filip 2.
 Filip 2. af Spanien (1527-1598)

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp II.